Halcyon — второй студийный альбом английской певицы Элли Голдинг, который был записан в 2011—2012 годах и вышел 5 октября 2012 года на лейбле Polydor Records. Спустя более года 5 января 2014 года альбом взошёл на № 1 в британском хит-параде UK Albums Chart, став вторым для Голдинг лидером хит-парада Соединенного Королевства.

История 
Альбом получил положительные (The Daily Telegraph, Los Angeles Times, PopMatters, USA Today, Rolling Stone, AllMusic) и умеренные отзывы музыкальных критиков и изданий (Entertainment Weekly, The Guardian, The Independent,, NME). Сайт Metacritic дал общую оценку в 69 баллов основываясь на 17 рецензиях. Нейл МакКомик (Neil McComick) из газеты The Daily Telegraph сравнил голос Голдинг с Эния и с динамизмом группы Florence + the Machine. Уилл Хермес (Will Hermes) из журнала Rolling Stone сравнил её верхний регистр с голосом Долли Партон.

Halcyon дебютировал на № 2 в официальном английском чарте UK Albums Chart и на первом месте в UK Download Albums Chart, с тиражом 33,425 копий в первую неделю, что на 10,3 % меньше, чем у первого альбома певицы Lights. Во вторую неделю тираж упал до 11,082 копий (№ 7 в чарте). В августе 2013 состоялся преиздание диска (Halcyon Days) и он взлетел с № 26 до № 3 с тиражом в 15,883 копий. Спустя более года 5 января 2014 года в его 65 неделю нахождения в чарте альбом взошёл с № 6 на № 1 британского чарта UK Albums Chart с тиражом 37,507 копий, став вторым для Голдинг лидером хит-парада Соединенного Королевства. К январю 2013 общий тираж диска составляет 664,693 копий в Великобритании.
К ноябрю 2015 тираж альбома составил 1,096,509 копий в Великобритании.

Сингл «Burn» 3 недели возглавлял британский хит-парад синглов UK Singles Chart.

Список композиций

Deluxe edition

Halcyon Days bonus tracks

Участники записи 
По материалам записей на делюксовом издании Halcyon.

 Элли Голдинг — вокал (все треки); запись (1-5, 7, 11); акустическая гитара (2, 5); бас-гитара (4, 5); электрогитара (11); художественное руководство
 Richard Andrews — дизайн
 Graham Archer — хоровой инжиниринг (3, 4, 7, 10); струнный инжиниринг (4, 7, 10)
 Max Baillie — скрипка (4, 7, 10)
 Ben Baptie — микширование (ассистент) (1-5, 7-9, 11, 12, 15-17); дополнительный инжиниринг (3)
 Marc Bell — инжиниринг (15)
 Billboard — запись (8, 15, 17)
 Fiona Bonds — альт-скрипка (4, 7, 10)
 Natalia Bonner — скрипка (4, 7, 10)
 Ian Burdge — виолончель (4, 7, 10)
 Jonny Byers — виолончель (4, 7, 10)
 Gillon Cameron — скрипка (4, 7, 10)
 Joe Clegg — ударные (16)
 Hannah Dawson — скрипка (12)
 Philippe Dumais — ассистент по инжинирингу (8, 15, 17)
 Jim Eliot — ударные, перкуссия, фортепиано, программинг, звуковые эффекты, синтезаторы (1-5, 7, 11); бэк-вокал (2)
 Tom Elmhirst — микширование (1-5, 7-9, 11, 12, 15-17)
 John Fortis — клавишные, программирование (9)
 Nina Foster — скрипка (4, 7, 10)
 Richard George — главная скрипка (4, 7, 10)
 Cassandra Gracey — художественное руководство
 Gareth Griffiths — скрипка (4, 7, 10)
 Кельвин Харрис — микширование, запись (13)
 Sophie Harris — виолончель (4, 7, 10)
 Sally Herbert — хоровое управление и дирижирование (3, 4, 7, 10); струнная аранжировка (4, 7, 10)
 Natalie Holt — скрипка (12)
 Ash Howes — дополнительные клавишные и программирование, микширование, запись вокала (14)
 Rick Koster — скрипка (4, 7, 10)
 Ashley Krajewski — дополнительный программинг, инжиниринг (9)
 Rachael Lander — виолончель (12)
 Olli Langford — скрипка (4, 7, 10)
 Jonny Lattimer — запись вокала (6)
 Jamie Lillywhite — A&R
 London Community Gospel Choir — хор (3)
 Philippe Look — гитара (15)
 Kirsty Mangan — скрипка (9, 12)
 John Metcalfe — альт-скрипка (4, 7, 10)
 Adam Miller — струнный инжиниринг (12)
 MONSTA — инжиниринг, запись (6, 14); дополнительная запись вокала (6)
 Rocky Morris — аранжировка, инструментирование (6); ударные, клавишные, музыка, программинг (14)
 George Murphy — инжиниринг (9)
 Naweed — мастеринг (1-12, 14-17)
 Emma Parker — скрипка (4, 7, 10)
 Justin Parker — бэк-вокал, микширование, фортепиано, запись, программирование (10)
 Joel M. Peters — дополнительный хоровой инжиниринг (3, 4, 7, 10); дополнительный струнный инжиниринг (4, 7, 10)
 John Prestage — дополнительный струнный инжиниринг (12)
 Simon Procter — фотографирование
 Kate Robinson — скрипка (4, 7, 10)
 Rufio Sandilands — аранжировка, инструментирование (6); бэк-вокал, ударные, клавишные, программинг (14)
 Lee Slater — инжиниринг по ударным инструментам (16)
 Mike Spencer — дополнительная запись вокала, инжиниринг, микширование (6)
 Biff Stannard — запись вокала (14)
 Starsmith — запись (12, 16); фортепиано, струнная аранжировка, синтезатор (12); бэк-вокал, бас-гитара, электрогитара, клавишные, перкуссия, Родес-пиано (16)
 Tinie Tempah — рэп (17)
 Karen Thompson — мастеринг (13)
 Richard Vincent — инхжиниринг(8, 17)
 Matty Ward — скрипка (4, 7, 10)

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Polydor Records
Альбомы 2012 года
Альбомы на английском языке
Альбомы Элли Голдинг
Альбомы, спродюсированные Кельвином Харрисом
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы Cherrytree Records